Уильям Сансинг Идальго (; ) — коста-риканский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника.

Клубная карьера 
Дебют за «Эредиано» состоялся 5 апреля 1995 года в матче против клуба «Сан-Карлос», а свой первый гол 5 марта 1997 года за «Рамоненсе» против клуба «Депортиво Саприсса». Сансинг путешествующий полузащитник: играл за американский «Нью-Инглэнд Революшн», и был в арендах в чешской «Теплице» и греческом «Акратитос». В последнем он выступал со своими соотечественники Фройланом Ледесмой и Берни Пеньей. Также он выступал в Коста-Рике за «Депортиво Саприссу», «Санта-Барбару» и «Перес-Селедон». Во время игры в MLS он получил прозвище Угроза.

Летом 2007 года «Брухас» продал Сансинга «Либерию Мию», где он был подписан на три года.

В декабре 2010 года Уильлям перешёл в «Лимон», но летом 2011 года ушёл из клуба из-за конфликта с тренером Рональдом Морой. Следующим клубом был «Орион», который он покинул в сентябре 2011 года из-за финансовых проблем в клубе. Позже он играл в Гватемале за команды «Кобан Имперьяль» и «Саяшче». В последнем 7 декабря 2012 года завершил карьеру. Всего Сансинг за коста-риканские клубы провёл 352 матча, в которых забил 76 гола.

Международная карьера 
В январе 2000 года в матче против сборной Тринидада и Тобаго Сансинг дебютировал за сборную Коста-Рики. Последним был матч квалификации на Чемпионат мира 2010 в сентябре 2009 года против сборной Сальвадора. Всего Уильям принял участие в 35 матчах сборной и забил 4 гола].

Сансинг включался в сборную на Золотые кубки КОНКАКАФ (2000 и 2002, оба в США), Кубок Америки 2001 в Колумбии и чемпионат мира 2002 в Южной Кореи и Японии.

Личная жизнь 
Сансинг женат на Ивеннии Кесаде и имеет дочь, Кэйлин.

Примечания

Ссылки 
 Профиль ЧМ 2002 — Nación
 Профиль и статистика на Nacion.com
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Эредиано»
Игроки ФК «Рамоненсе»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Мунисипаль Перес-Селедон»
Игроки ФК «Теплице»
Игроки ФК «Акратитос»
Игроки ФК «Брухас»
Игроки ФК «Мунисипаль Либерия»
Игроки ФК «Лимон»
Игроки ФК «Орион»
Игроки ФК «Кобан Имперьяль»
Игроки ФК «Саяшче»